Сергей Решетников:
 Решетников, Сергей Андреевич (1905—1982) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Решетников, Сергей Борисович (род. 1972) — российский хоккеист, тренер.
 Решетников, Сергей Васильевич (род. 1949) — белорусский политолог, доктор политических наук, профессор.